Александр Хитрово: Хитрово, Александр Николаевич (1805—1865) — смоленский губернатор, действительный статский советник, корнет, сын Н. З. Хитрово.
 Хитрово, Александр Савостьянович (ум. 1686) — русский военный и государственный деятель, стольник (1649).